Жандебьен — фамилия:

 Жандебьен, Александр
 Жандебьен, Оливье